Список объектов арт-парка «Никола-Ленивец» включает произведения архитектуры и скульптуры, рассчитанные на длительную экспозицию — здесь не упоминаются перфомансы и временные объекты, такие как «Сенная башня».

Большинство объектов было возведено в рамках фестивалей «Архстояние», проводящегося ежегодно с 2006 года.

Показать все объекты списка на карте (сторонний сервис Toolforge Wikimap)

См. также 
 Архстояние
 Церковь Троицы Живоначальной в Никола-Ленивце

Ссылки 
 Проекты на сайте Архстояния
 Коллекция современного искусства на сайте парка НИколо-Ленивец
 10 знаковых объектов Никола-Ленивца // Сноб 12.08.2020
 Никола-Ленивец в Викигиде

Примечания 

Достопримечательности Калужской области
Ленд-арт